Claudio Sabattini – sindacalista italiano
 Emilio Sabattini – politico italiano
 Sandra Sabattini – serva di Dio e Venerabile italiana
 Sergio Sabattini – politico e sindaco italiano